Ви́ктор Ви́кторович Ябло́нский (6 января 1970, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский футболист, полузащитник, тренер. Известен как игрок харьковского «Металлиста», одесского «Черноморца» и калининградской «Балтики».

Карьера 
Воспитанник киевского «Динамо». В 1992—1995 годах выступал за одесский «Черноморец», дважды выигрывал с командой Кубок Украины, один раз становился серебряным призёром и дважды бронзовым призёром Чемпионат Украины. В 1995—1998 годах и в 2001 году выступал за калининградскую «Балтику», провёл в её составе 93 матча в Высшей лиге. В 2003—2007 годах являлся тренером «Балтики».

Достижения 
 Обладатель Кубка Украины по футболу: 1992, 1993/94
 Серебряный призёр Чемпионата Украины по футболу: 1994/95
 Бронзовый призёр Чемпионата Украины по футболу: 1992/93, 1993/94
 В : 1992

Ссылки 
 
 http://football.odessa.ua/person/?262
 http://www.baltika.kaliningrad.ru/team_players.php?id_player=129

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футболисты России
Игроки ФК «Коканд 1912»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Черноморец-2» Одесса
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Футбольные тренеры России